Niemcy:
 Gernsheim – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Groß-Gerau

Osoby:
 Friedrich Gernsheim – niemiecki dyrygent
 Helmut Gernsheim – niemiecki fotograf